La 1. Lig 1972/73 fue la 15.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1972
Fútbol en 1973
Deporte en Turquía en 1972
Deporte en Turquía en 1973